Oru (Läänemaa), een voormalige gemeente in de Estlandse provincie Läänemaa
Oru (Kose), een plaats in de Estlandse gemeente Kose
Oru (Lääne-Nigula), een plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula
Oru (Viru-Nigula), een plaats in de Estlandse gemeente Viru-Nigula
Õru (gemeente), een voormalige gemeente in de Estlandse provincie Valgamaa
Õru (Valga), een plaats in de Estlandse gemeente Valga
Oru linnaosa, een stadsdeel van de Estlandse stad Kohtla-Järve

Personen
 Funda Oru (1985), Belgisch politica